

Toponymes

Homonymies exactes 
 Saint-Priest, commune française de la métropole de Lyon ;
 Saint-Priest, commune française de l'Ardèche ;
 Saint-Priest, commune française de la Creuse.

Homonymies partielles 
 Saint-Priest-Bramefant, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Priest-d'Andelot, commune française de l'Allier ;
 Saint-Priest-de-Gimel, commune française de la Corrèze ;
 Saint-Priest-des-Champs, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Priest-en-Jarez, commune française de la Loire ;
 Saint-Priest-en-Murat, commune française de l'Allier ;
 Saint-Priest-la-Feuille, commune française de la Creuse ;
 Saint-Priest-la-Marche, commune française du Cher ;
 Saint-Priest-la-Plaine, commune française de la Creuse ;
 Saint-Priest-la-Prugne, commune française de la Loire ;
 Saint-Priest-la-Roche, commune française de la Loire ;
 Saint-Priest-la-Vêtre, commune française de la Loire ;
 Saint-Priest-le-Betoux, ancienne commune française ;
 Saint-Priest-les-Fougères, commune française de la Dordogne ;
 Saint-Priest-Ligoure, commune française de la Haute-Vienne ;
 Saint-Priest-Palus, commune française de la Creuse ;
 Saint-Priest-sous-Aixe, commune française de la Haute-Vienne ;
 Saint-Priest-Taurion, commune française de la Haute-Vienne.

Paronyme 
 Saint-Prest, commune d'Eure-et-Loir.

Patronymes  
 Famille Guignard de Saint-Priest ;
 Pierre François de Saint-Priest (1801-1851), homme politique français ;
 Ange de Saint-Priest, directeur de publication de l'Encyclopédie du .

Voir aussi 

 Page d'homonymie

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France